841 км, 841-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 841 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 585910.
 841 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Саратовская область). Код 623629.
 841 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Пензенская область). Код 634835.